Гадир может означать:

Гадир (Лим) — остров в озере Ван, на острове сохранились остатки армянского монастыря XVI века.

Гадир (современное название — Кадис) — город на юго-западе Испании, в Андалусии.

Гадир — арабское мужское и женское имя, часто встречается у азербайджанцев, означает источник, ключ, родник (соответствует ивритскому женскому имени Мааян (מעיין)).

Гадир — класс иранских малых подводных лодок.